Název Thailand Open nese více thajských sportovních turnajů:

Thailand Open (badminton) – badmintonový turnaj,
Thailand Open (golf) – golfový turnaj,
Thailand Open (ATP) – zaniklý mužský tenisový turnaj ATP Tour (2003–2013),
Thailand Open (Pattaya) – zaniklý ženský tenisový turnaj WTA Tour v Pattayi (1991–2015), 
Thailand Open (Hua Hin) – ženský tenisový turnaj WTA Tour v Hua Hinu (od 2019).